Дмитрий Воронцо́в:
 Воронцов, Дмитрий Александрович (род. 1970) — российский валторнист.
 Воронцов, Дмитрий Андреевич (род. 1931) — русский живописец, Заслуженный художник России, член Союза художников России (1970).
 Воронцов, Дмитрий Ефимович (1916 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Воронцов, Дмитрий Семёнович — дворянин и воевода на службе у Московских князей Василия III и Ивана IV.